Le Championnat de Côte d'Ivoire féminin de football est une compétition créée  en 1985.

Histoire

Palmarès

Liens externes 
 rsssf.com

Compétition de football en Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
football féminin